Mocha steht für:

 Mocha (Insel), Chile
 Mocha (Ecuador), Kleinstadt in der ecuadorianischen Provinz Tungurahu
 Kanton Mocha, Kanton in der Provinz Tungurahua zentral in Ecuador
 Mocha (Einheit), eine abessinische Masseneinheit
 Mocha (Sprache), eine in Äthiopien gesprochene Sprache, siehe Omotische Sprachen #Interne Klassifikation
 Caffè mocha, auch Moccachino genannt

Siehe auch:
 Mokka
 Motscha